Cornelia Stoichiță – ex cestista rumena
 Mihai Stoichiță – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno